Кре́стон () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1906—1985) — американский композитор.
  (1898—1964) — французский художник, дизайнер, этнограф, основатель национального бретонского художественного движения .

Топоним 
США
 Крестон — город в Айове.
  — городок в Вашингтоне.
  — деревня в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — деревня в Небраске.
  — тауншип в Небраске.
  — деревня в Огайо.

Прочие страны
  — городок в Британской Колумбии (Канада).

См. также 
  — городок в Колорадо (США)